Krzywy Las peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Krzywy Las, un village de la voïvodie de Grande-Pologne.

Autres 
en Pologne
 la forêt tordue (Krzywy Las en polonais), une forêt dans la voïvodie de Poméranie occidentale.